Hoeber oder Höber ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Hoeber (1867–1942), deutscher katholischer Journalist und Schriftsteller
 Rudolf Höber (1873–1953), deutschamerikanischer Physiologe und Hochschullehrer
 Susanne Hoeber Rudolph (1930–2015), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin